La terza guerra mondiale – album degli Zen Circus del 2016
La terza guerra mondiale – miniserie televisiva del 1982